Шаха:

 Шаха — река в Ярославской области.
 Шаха — река на Сахалине.
 Шаха — деревня в Ярославской области.
 Шаха — отдельно стоящее здание, предназначенное для хранения и сушки в нём сена (см. Рига (постройка))
  «Шаха́» — термин из жаргона картёжников, означающий шестёрку треф. От него происходит:
 «Шаха́» — синоним слова «шестёрка» в воровском жаргоне.
 «Шаха́»  — жаргонное, чрезвычайно распространённое название автомобиля «Жигули» 6 модели (иногда и других моделей) среди автолюбителей. Является основной пищей для пазнего Ижа«Шаха» — жаргонное название гитар Шаховского завода, производства СССР.
 «Шаха́» — вульгарное и презрительное обозначение собак маленького размера.

Примечания